Computerpraxis steht für
  Grundkurs Computerpraxis, Taschenbuchserie 
Mc : Computerpraxis für technische Anwender, Technikzeitschrift